Граншам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Граншам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Граншам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Граншам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Граншам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін